Кит Гордон Грин (21 октября 1953 — 28 июля 1982) — американский певец, композитор, автор текстов песен и поэт, чье творчество можно отнести к жанру «Современная христианская музыка».

Биография 
Родился в Бруклине, Нью-Йорк, в районе Шипсхед Бэй (). Кит Грин всемирно известен как музыкант, посвятивший себя евангелическому христианству, и приложивший огромные усилия для того, чтобы его слушатели были охвачены христианской проповедью. Самые известные песни, исполненные и написанные Грином и его женой, Мелоди Грин — «Your Love Broke Through», «You Put This Love In My Heart», и «Asleep In The Light» также широкую известность получили его гимны «O Lord, You’re Beautiful» и «There Is A Redeemer».

Погиб во время экскурсионного полета при падении небольшого двухмоторного самолета Cessna 414 вместе с двумя своими детьми: трехлетним Иосией и двухлетней Беттани. В катастрофе погибли пилот и все 11 пассажиров, в том числе 8 детей.

Дискография

Собственные релизы автора: 1965—1982

Отдельные записи

Записи христианской музыки 
 For Him Who Has Ears to Hear (20 мая 1977)
 No Compromise (9 ноября 1978)
 So You Wanna Go Back to Egypt (7 мая 1980)
 The Keith Green Collection (11 августа 1981)
 Songs For The Shepherd (12 апреля 1982)

Посмертные выпуски записей: 1983—н.в. 
 I Only Want To See You There (21 марта, 1983)
 The Prodigal Son (15 августа 1983)
 Jesus Commands Us To Go (20 июля, 1984)
 The Ministry Years, Volume One (1977-1979) (1987)
 The Ministry Years, Volume Two (1980-1982) (1988)
 Keith Green Live (His Incredible Youth) (1995)
 The Early Years (1996)
 The Ministry Years, Volume Two (1980—1982) (CD Release) (1999)
 The Ultimate Collection (DVD/CD Release) (2002)
 Live Experience (CD Release) (29 апреля 2008)
 Live Experience Special Edition (CD/DVD Release) (29 апреля 2008)
 Greatest Hits (29 апреля 2008)

Альбомы-трибьюты (посвящения) 
 No Compromise: Remembering the Music of Keith Green (1993)
 Start Right Here: Remembering the Life of Keith Green (2001)
 Your Love Broke Through: The Worship Songs Of Keith Green (2002)

Библиография 
(Все книги выпущены уже после смерти Кита Грина)
 No Compromise: The Life Story of Keith Green (1989)
 A Cry In The Wilderness: Twelve Bold Messages About Uncompromising Faith (1993)
 If You Love The Lord (2000)
 Make My Life A Prayer (2001)

Цитаты 

«Сейчас время перестать играть в церковь и начать быть Церковью (Мтф. 18:20)». — Кит Грин, согласно цитированию Мелоди Грин во вступлении к A Cry in the Wilderness, Sparrow Press, 1993.

Примечания

Ссылки 
 Last Days Ministries
 Adorando Por Siempre () — сайт из аргентинской зоны сети, посвященный жизни, творчеству и служению Кита Грина.
 Keith Green’s Music
 Index of Articles from the Last Days Newsletter
 Memories of Keith Green Yahoo! Group 
  NTSB Report of Crash 
 Aircraft Incident and Accident report (contains text of above NTSB report and a great deal more information)
 Famous People Who Died in Aviation Accidents, 1980s (This ties Keith Green to the Aircraft Registration Number in the NTSB report)
 Keith Green’s Burial Site
 High Altitude Aerial Photo of Garden Valley, with a view of private runway inside the Last Days Ministries property (1995 satellite photo)
 IMDb.com

Исполнители Decca Records
Члены Зала славы госпела
Христианские музыкальные исполнители
Погибшие в авиакатастрофах в США
Дети-певцы США